Шапошникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Шапошникова, Александра Васильевна (1849—1930) — танцовщица Мариинского театра.
 Шапошникова, Анна Васильевна (1928—2010) — рабочая Хецерского совхоза Зугдидского района Грузинской ССР.
 Шапошникова, Валерия Сергеевна (1940—2020) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации (1997), член-корреспондент РАХ (2012).
 Шапошникова, Ксения Александровна (род. 1986) — украинская каратистка.
 
 Шапошникова, Маргарита Константиновна (род. 1940) — советская и российская кларнетистка и саксофонистка, педагог.
 Шапошникова, Наталья Витальевна (род. 1961) — советская спортсменка.
 Шапошникова, Олимпиада Гавриловна (1923—2002) — советский историк, археолог, кандидат исторических наук.
 Шапошникова, Софья Сауловна (1927—2018) — русская писательница и поэтесса.
 Шапошникова, Татьяна Олеговна (род. 1946) — шведский математик. См. также 
 Шапошниковка
 Шапошниково

 Примечания